Wahlkreis Görlitz, Land steht für folgende Wahlkreise:

 Wahlkreis Görlitz, Land II – Zittau II – Löbau III, ehemaliger Landtagswahlkreis
 Wahlkreis Niesky – Görlitz, Land I – Bautzen III, ehemaliger Landtagswahlkreis